Novela puede referirse a:

 Novela, obra literaria en prosa.
 Novela epistolar, novela escrita en forma de cartas.
 Novela corta, narración en prosa de menor extensión que una novela, y con menor desarrollo de los personajes y la trama.
 Novela satírica, género narrativo en el que domina la sátira.
 Novela de espionaje, género narrativo en el que domina el espionaje.
 Novela ligera, género literario típico japonés caracterizado por su sencillez y la profusión de ilustraciones.
 Novela visual, género de videojuego de aventura conversacional;
 Novela gráfica, tipo moderno de historieta para adultos;
 Novela (TVE) (1962-1979), programa de TV (teatro) de España;
 Novela (álbum) (1988), álbum de Fito Páez.